DE steht als Abkürzung für:

 Condor Flugdienst GmbH, deutsche Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Data East, Computerspiele- und Flipperhersteller
 Delaware, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Democrazia Europea, italienische Partei
 Desktop Environment, Desktop-Umgebung
 Deutschland, siehe ISO-3166-1-Kodierliste
 Defensive Line#Defensive End, Abwehrposition im American Football
 dextrose equivalent, dt. Dextrose-Äquivalent
 Dieselelektrisch (Dieselelektrischer Antrieb)
 Dortmunder Eisenbahn, ein deutsches Eisenbahnunternehmen
 Douwe Egberts, ältere Abkürzung des niederländischen Unternehmens Jacobs Douwe Egberts
 drive end, die Antriebsseite eines Elektromotors mit dem Wellenende (A-Seite)
 die postcode area Derby (Derbyshire) (als Anfangsbuchstaben einer Postleitzahl aus dem Vereinigten Königreich)
 Dungeinheit in der Landwirtschaft

DE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: kreisfreie Stadt Dessau-Roßlau
 Großbritannien: Chester
 Kroatien: Delnice
 Niederlande: Oldtimer-Pkw vor 1973 (schwarze Schilder mit weißer Schrift)
 Nordmazedonien: Delčevo
 Norwegen: Oslo
 Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Schweiz, siehe Kfz-Kennzeichen (Schweden)#Diplomatenkennzeichen
 Serbien: Despotovac

DE-CIX steht für:

 Internet-Knoten für Frankfurt am Main (Deutschland)

De ist der Familienname folgender Personen:

 Amelandu De († 2014), indischer Historiker
 Sambhu Nath De (1915–1985), indischer Mikrobiologe
 Shobhaa De (* 1948), indische Autorin

De, de steht für:

 lateinisches Wort für „ab“, „weg“ und in ähnlicher Bedeutung („von“) auch in mehreren romanischen Sprachen vorhanden
 Vorsilbe de-, siehe des- und Liste lateinischer Präfixe
 romanisches Adelsprädikat
 Д, kyrillischer Buchstabe
 Ḍal (), arabischer Buchstabe des Sindhi
 Ḍḍal (), arabischer Buchstabe des Sindhi
 Usenet-Hierarchie de.*, die deutschsprachige Usenet-Hierarchie
 .de, die Top-Level-Domain von Deutschland
 Deutsche Sprache, nach ISO 639
 de – Der Elektro- und Gebäudetechniker, Fachzeitschrift 
 De (Philosophie), Schlüsselbegriff der chinesischen Philosophie
 Deborah-Zahl, dimensionslose Kennzahl in der Rheologie

Siehe auch:
 ΔE

DE